Берна́цкий — фамилия польского происхождения, от личного имени Бернат (польская версия имени Бернард). Известные носители:

 Бернацкий, Антон Антонович (1850—1925) — российский лесовод-землеустроитель.
 Бернацкий, Бронислав (род. 1944) — епископ католической Одесско-Симферопольской епархии.
 
 Бернацкий, Дмитрий Васильевич (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Бернацкий, Михаил Владимирович (1876—1943) — российский экономист, министр финансов Временного правительства.
 Бернацкий, Никодим (1825—1892) — польский музыкант и композитор.
 Бернацкий, Николай (псевдоним Родоч (Rodoć); 1836—1901) — польский поэт-сатирик и редактор.
 Бернацкий, Николай Викторович (1845—1892) — русский инженер путей сообщения.
 Бернацкий, Николай Иванович (1933—2006) — советский агроном, Герой Социалистического Труда (1971).
 Бернацкий, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Костек-Бернацкий, Вацлав (1884—1957) — польский государственный деятель, офицер, писатель.



Примечания

См. также 
 Бернацкие — дворянский род